Епархия Ливорно (, ) епархия Римско-католической церкви, в составе митрополии Пизы, входящей в церковную область Тоскана. В настоящее время епархией управляет епископ .

Клир епархии включает 112 священников (69 епархиальных и 43 монашествующих священников), 19 диаконов, 50 монахов, 388 монахинь.

Адрес епархии: Via del Seminario 61, 57122 Livorno, Italia. Телефон: 0586 88 90 51; 0586 88 71 92. Факс: 0586 21 22 21.

Территория 
В юрисдикцию епархии входят 46 приходов в коммунах Тосканы — Ливорно, Розиньяно-Мариттимо, Капрая-Изола и часть Коллезальветти.

Кафедра епископа находится в городе Ливорно в церкви .

История 
На протяжении всего XVIII века предпринимались усилия для того, чтобы город получил своего епископа. С просьбой об учреждении епархии к Святому Престолу обращались общественность, местное духовенство, народ. Только по личной просьбе Марии Луизы Бурбон-Испанской, королевы-регента королевства Этрурия буллой Militantis Ecclesiae Папа Пий VII 25 сентября 1806 года основал епархию Ливорно.

Впервые в истории епархии 14 сентября 2007 года епархиальный администратор монсеньор Паоло Раццаути дал согласие на совершение в соборе православного погребального обряда над четырьмя детьми эмигрантов-цыган из Румынии, погибших при пожаре в казармах в Ливорно 11 августа 2007 года.

Ординарии епархии 
 Филиппо Гануччи (6.10.1806 — 12.2.1813);
 Анджоло Мария Джиралдони (23.8.1821 — 23.6.1834) — назначен епископом Парто и Пистои;
 Раффаэло Де Гантус Куббе (28.7.1834 — 2.12.1840);
 Джироламо Гави (3.7.1848 — 4.4.1869) — апостольский администратор;
 Джулио Метти (11.8.1872 — 4.9.1874);
 Раффаэле Меццетти (3.1.1875 — 20.8.1880);
 Ремиджо Пачини (20.8.1880 — 6.1.1886);
 Леопольдо Франки (7.6.1886 — 24.3.1898);
 Джулио Маттеоли (24.3.1898 — 25.7.1900);
 Саббатино Джани (17.12.1900 — 18.2.1921);
 Джованни Пиччони (13.6.1921 — 10.2.1959);
 Андреа Панграцио (10.2.1959 — 4.4.1962) — назначен архиепископом Гориции и Градиски;
 Эмилио Гуано (27.4.1962 — 26.9.1970);
 Альберто Аблонди (26.9.1970 — 9.12.2000);
 Диего Колетти (9.12.2000 — 2.12.2006) — назначен епископом Комо;
  (с 2 декабря 2007 года — по настоящее время).

Статистика 
На конец 2004 года из 195 972 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 189 602 человек, что соответствует 96,7 % от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 162.000 || 165.000 || 98,2 || 92 || 55 || 37 || 1.760 ||  || 42 || 540 || 39
|-
| 1968 || 200.000 || 204.000 || 98,0 || 152 || 70 || 82 || 1.315 ||  || 118 || 732 || 46
|-
| 1980 || 213.700 || 215.800 || 99,0 || 137 || 75 || 62 || 1.559 || 1 || 67 || 621 || 49
|-
| 1990 || 222.000 || 225.000 || 98,7 || 127 || 66 || 61 || 1.748 || 7 || 64 || 530 || 52
|-
| 1999 || 190.000 || 212.753 || 89,3 || 107 || 60 || 47 || 1.775 || 18 || 57 || 465 || 49
|-
| 2000 || 190.000 || 211.997 || 89,6 || 101 || 62 || 39 || 1.881 || 19 || 40 || 458 || 49
|-
| 2001 || 189.800 || 211.676 || 89,7 || 102 || 64 || 38 || 1.860 || 19 || 38 || 454 || 49
|-
| 2002 || 189.000 || 200.519 || 94,3 || 97 || 60 || 37 || 1.948 || 18 || 38 || 401 || 48
|-
| 2003 || 189.000 || 200.593 || 94,2 || 108 || 69 || 39 || 1.750 || 18 || 42 || 390 || 46
|-
| 2004 || 189.602 || 195.972 || 96,7 || 112 || 69 || 43 || 1.692 || 19 || 50 || 388 || 46
|}

Примечания

Источники 
 Annuario pontificio за 2005 год и предыдущие годы на сайте , страница 
 Официальный сайт епархии
 Giuseppe Cappelletti, Le Chiese d’Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni, vol. XVI, Venezia 1861, p. 255 e sgg.
 Границы епархии на сайте gcatholic.org
 Булла Militantis Ecclesiae, в Bullarii romani continuatio, Tomo XIII, Romae 1847, pp. 63–68

См. также 
 Собор Святого Франциска (Ливорно)

Ливорно
Ливорно